Tora steht für:

 Tora (auch Thora, Torah), erster Teil der hebräischen Bibel
 Tora (Benin), Ort im Département Borgou, Benin
 Tora (Burkina Faso), Ort in der Gemeinde Nasséré, Region Centre-Nord, Provinz Bam, Burkina Faso
 Tora (Ethnie), brasilianischer Volksstamm im Bundesstaat Amazonas (Brasilien)
 Tora (Sprache), Sprache der brasilianischen Tora
 Tora (Fluss), Fluss in der Toskana, Einleiter in den Scolmatore dell’Arno, Entlastungskanal des Arno

Tora ist der Familienname folgender Personen:
 Apisai Tora (* 1934), fidschianischer Abgeordneter und Minister
 James Tora (* 1956), salomonischer Politiker
 Mirco Di Tora (* 1986), italienischer Schwimm-Europameister

Torà steht für:
 Torà (spanisch Torá), Ort in der Comarca Segarra, Katalonien, Spanien

TORA steht für:
 TORA (take-off run available), verfügbare Strecke einer Startbahn

Siehe auch:
 Thora (Begriffsklärung)
 Tora Tora
 Tora! Tora! Tora!
 Tura

Abkürzung